Championnat Provincial des Coeurs Scotties 2009 - prowincjonalne mistrzostwa Quebecu kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2009.

Turniej finałowy rozegrano w dniach 19-25 stycznia 2009 w Trois-Rivières na lodowisku Club de curling Trois-Rivières. Turnieje eliminacyjne zakończyły się 4 stycznia.

Tytuł obroniła drużyna Marie-France Larouche, która w finale pokonała zespół Ève Bélisle 7:2.

Drużyny

Wyniki

Klasyfikacja

Playof

Finał

Półfinał

1-2

3-4

Round Robin

Sesja 1. 
19 stycznia 2009, 9:00

Sesja 2. 
19 stycznia 2009, 14:00

Sesja 3. 
19 stycznia 2009, 19:00

Sesja 4. 
20 stycznia 2009, 9:00

Sesja 5. 
20 stycznia 2009, 14:00

Sesja 6. 
20 stycznia 2009, 19:00

Sesja 7. 
21 stycznia 2009, 9:00

Sesja 8. 
21 stycznia 2009, 14:00

Sesja 9. 
21 stycznia 2009, 19:00

Sesja 10. 
22 stycznia 2009, 9:00

Sesja 11. 
22 stycznia 2009, 14:00

Sesja 12. 
22 stycznia 2009, 19:00

Sesja 13. 
23 stycznia 2009, 9:00

Sesja 14. 
23 stycznia 2009, 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
  

2009
2009 w curlingu